Un temple de Bastet ou Bubasteion est un temple égyptien dédié au culte de Bastet. Il en existe plusieurs :
 Bubasteion d'Alexandrie
 Temple de Bastet à Tell Basta (Boubastis)
 Temple de Bastet à Léontopolis
 Bubasteion de Saqqarah

Index égyptologique
Bastet